Contea di Wilcox o Wilcox County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Wilcox (Alabama)
 Contea di Wilcox (Georgia)